Лебеди́нская — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Лебединская, Александра Вадимовна (род. 1978) — российская актриса и режиссёр-постановщик.
 Лебединская, Валентина Александровна (род. 1937) — советская легкоатлетка.
 Лебединская, Клара Самойловна (1925—1993) — детский психиатр и педагог, дефектолог.
 Лебединская, Светлана Равильевна (род. 1971) — советская спортивная гимнастка, мастер спорта межд. класса, чемпионка СССР. См. также 
 Лебединский
 Лебединское